Bois-d’Amont ist der Name zweier Gemeinden:
 Bois-d’Amont (Jura), Gemeinde im französischen Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté
 Bois-d’Amont FR, Gemeinde (ab 1. Januar 2021) im Kanton Fribourg, Schweiz